

Persone 
Antonio Calì – scultore e pittore italiano
Deborah Calì – attrice italiana
Francesco Calì – militare italiano
Francesco "Franz" Calì – calciatore italiano, primo capitano azzurro
Frank Calì – criminale statunitense
Gaetano Emanuel Calì – musicista, compositore e direttore d'orchestra italiano
Gennaro Calì – scultore e pittore italiano
Giulio Calì – attore italiano
Giuseppe Calì – golfista italiano
Maurizia Calì – coreografa italiana, madre di Fabio Camilli
Pina Calì – pittrice italiana
Salvatore Calì – calciatore italiano
Santo Calì – poeta e scrittore italiano
Santuzza Calì – costumista e scenografa italiana
Vincenza Calì – atleta italiana

Altro 
Cali – città della Colombia, capoluogo del Dipartimento di Valle del Cauca
Calì o Kalì – divinità indù rappresentante l'aspetto guerriero di Parvati, la consorte di Śiva
Complesso Calì – orchestra composta da due fratelli e tre sorelle, diretti dal padre, che collaborarono con gli artisti Franco & Ciccio;
Calì Patil (Parvati Patil) – personaggio creato da J. K. Rowling scrittrice ed ideatrice della saga di Harry Potter
Cali-dasa (Kālidāsa, sanscrito, lett. "servitore della dea Kalì") – poeta della letteratura classica indiana, vissuto intorno al III secolo d.C.